Die First Division 1947/48 war die elfte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger APOEL Nikosia.

Modus 
Fünf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1947/48 auf eu-football.info

1947
Fußballsaison 1947/48